Maceracja (łac. maceratio – rozmoczenie) – nazwa szerokiej grupy procesów, w przebiegu których ma miejsce działanie środowiska wodnego.

 Maceracja (uszkodzenie skóry)
 Maceracja (wino)
 Maceracja (farmacja)
 Maceracja węglowa
 Maceracja kości
 Maceracja (botanika)

Zobacz też 
 maceraty